O nome Gordon foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Atlântico. Gordon é o nome que substituiu Gilbert, o segundo furacão mais forte já registrado no Atlântico:

 Furacão Gordon (1994) - formou-se a leste da Nicarágua e seguiu para o norte, matando 1.123 pessoas no Haiti e mais 23 em outros países.Os danos foram severos, sendo que $400 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. Apesar do número de mortes e a grande quantidade de danos, o nome Gordon não foi retirado naquela ocasião.
 Furacão Gordon (2000) - formou-se perto de Guatemala, cruzou a Península de Iucatã e mais tarde atingiu a Flórida. Gordon matou 23 na Guatemala e 1 na Flórida.
 Furacão Gordon (2006) - formou-se a leste das Pequenas Antilhas, seguiu para o norte e depois para o leste. Afetou Açores como ciclone tropical e a Península Ibérica e as Ilhas Britânicas como ciclone extratropical.
 Furacão Gordon (2012) - furacão que se formou no norte do Oceano Atlântico e passou por algumas ilhas dos Açores. Atingiu a categoria 2.
 Tempestade Tropical Gordon(2018)- formou-se no sul da Flórida e seguiu para o golfo do México. Fez landfall perto da fronteira dos estados do Alabama e Mississipi trazendo chuvas fortes. Resultou em duas mortes e seus danos ainda são desconhecidos.
Desambiguação